Castel Romano – zona urbanistica del Municipio Roma IX
Castel Romano – castello medievale di Pieve di Bono-Prezzo in Trentino
Castelromano – frazione di Isernia